Johan av Sachsen-Eisenach kan syfta på:

* Johan Ernst av Sachsen-Eisenach (1566–1638), hertig av Sachsen-Eisenach och Sachsen-Coburg
 
 Johan Vilhelm av Sachsen-Eisenach (1666–1729), hertig av Sachsen-Eisenach